Guldberg ist der Familienname folgender Personen:

 Cathinka Guldberg (1840–1919), norwegische Diakonisse und Begründerin der Krankenpflegeausbildung in Norwegen
 Cato Maximilian Guldberg (1836–1902), norwegischer Mathematiker und Chemiker
 Frederik Høegh-Guldberg (1771–1852), dänischer Schriftsteller
 Ove Guldberg (1918–2008), dänischer Politiker
 Ove Høegh-Guldberg (1731–1808), dänischer Staatsmann und Historiker 
 Stig Guldberg (1916–1980), dänischer Offizier und Sonderpädagoge
 Torben Guldberg (* 1975), dänischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Gesetz von Guldberg-Waage, siehe Massenwirkungsgesetz
 Guldberg-Regel

da:Høegh-Guldberg#Guldberg